Зеровилль:
 Зеровилль (роман) — роман Стива Эриксона
 Зеровилль (фильм) — экранизация этого романа